Muzeon, Povestea vecinului tău evreu, sau Muzeon, Storytelling Jewish History Museum, este o expoziție permanentă, independentă, de istorie a evreilor din Cluj, situată pe strada Virgil Fulicea, nr. 3, în centrul orașului Cluj-Napoca, România, județul Cluj.

Muzeon este primul muzeu de istorie a evreilor din Cluj-Napoca, înființat în 17 iulie 2020. Conceptul expoziției a fost realizat pornind de la o arhivă inedită compusă în principal din fotografii, scrisori, documente și memorii ale membrilor familiei Lusztig. În acest fel, expoziția prezintă istoria recentă a comunității evreiești din Cluj prin prisma istoriei personale a unei familii normale din spațiul transilvănean în prima jumătate a secolului al XX-lea.

Concept 
Muzeon are o structură originală: pornind de la conceptul de storytelling, se bazează pe poveștile adevărate de viață ale unor evrei care au trăit în Cluj în prima jumătate a secolului XX. Parcursul lor existențial a fost reconstruit cu ajutorul unor documente de arhivă, narate de ghizii audio propuși la expoziție: Julia, Paul și David. Ei au fost membri ai aceleiași familii, având destine diferite în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, reprezentative pentru istoria comunității evreiești din Transilvania. Experiențele lor reconstruite ghidează vizitatorul prin sălile spațiului expoziționale, oferindu-i o perspectivă personală asupra evenimentelor, evocate în limbile română, engleză, maghiară, ebraică, franceză și spaniolă. În același timp, Muzeon dă spațiu și vizibilitate acelei părți a istoriei care, de obicei, ocupă o poziție secundară în muzeele de istorie convenționale: viața de zi cu zi a unor oameni simpli, ritualurile religioase, tradițiile culinare sau manifestările cultural-artistice din rândul acestei comunități.

Expoziția permanentă 
Obiectele din spațiul expozițional sunt legate de trei teme principale:

 iudaismul și cultura evreiască: exponate menite să prezinte viața religioasă și cotidiană;
 viața culturală clujeană: exponate legate de artă și de contribuția comunității evreiești la dezvoltarea orașului;
 istoria anilor 1930-1950: exponate legate de antisemitism și deportarea evreilor din Transilvania de Nord.

Unele exponate sunt originale, aparținând persoanelor ale căror poveste de viață se prezintă în ghidul audio, sau provin din spații direct legate de viața lor. Restul exponatelor sunt reconstruite în așa fel încât să redea atmosfera epocii.

Expoziții temporare 

 Dialog în cultura evreiască, 11 septembrie 2021 - 26 ianuarie 2022 Această expoziție temporară a fost deschisă cu ocazia Zilelor Europene ale Culturii Evreiești. Materialul a cuprins texte informative și imagini legate de noțiunea dialogului în cultura evreiască, prezentată din diferite perspective: dialog între religii, dialog între culturi, dialog între generații, dialog între texte și dialog în comunitate.  Materialul expoziției a fost conceput de Biblioteca Națională a Israelului, în parteneriat cu Asociația Europeană pentru Conservarea și Promovarea Culturii și Patrimoniului Evreiesc și Rețele Împotriva Antisemitismului.
 Evreii lui Sárdi, 27 ianuarie 2022 - 1 mai 2022  Elemér Sárdi a fost un fotograf clujean îndrăgit și apreciat de localnici. În arhiva atelierului său au rămas multe portrete, printre care peste 1.000 de imagini realizate între 1935 și 1944 care reprezintă evrei clujeni. Asociația Renascendis și-a propus digitalizarea acestor imagini și identificarea lor cu ajutorul informațiilor obținute de la Yad Vashem. În multe cazuri, aceste portrete sunt singurele obiecte care mai păstrează vie amintirea evreilor clujeni care și-au pierdut viața în timpul Holocaustului. Muzeon a găzduit această expoziție pentru că scopul organizației este păstrarea amintirilor personale din trecut și lupta împotriva antisemitismului.

Note

Bibliografie 
https://muzeon.ro

https://clujtourism.ro/portfolio/muzeon-muzeu-de-istorie-a-evreilor/

https://www.clujlife.com/2020/08/19/cum-este-la-muzeon-primul-muzeu-inovator-de-istorie-a-evreilor-din-cluj/

https://cluj.com/articole/muzeon/

Vezi și 
Lista muzeelor din Cluj-Napoca

Legături externe 
http://www.visitclujnapoca.ro/en/atractii-turistice/muzee/muzeon-jewish-history-storytelling-museum.html

https://www.goldtrezzini.ru/en/nominees/muzeon/

https://www.holocaustmuseum.ro/muzeon/

Muzee
Muzee de istorie din România
Expoziții din România